5. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci został zorganizowany 8 grudnia 2007 roku w hali Ahoy Arena w Rotterdamie przez holenderskiego nadawcę publicznego AVRO. Nadawca uzyskał prawa do goszczenia programu nad chorwackim Hrvatska Radiotelevizija (HRT) (który nie brał udziału w tym konkursie) i Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) z Cypru (który został gospodarzem konkursu rok później). Budżet konkursu ustalono na ponad 2 miliony euro.

Koncert finałowy, który prowadzili Sipke Jan Bousema i Kim-Lian van der Meij, wygrał reprezentant Białorusi Alaksiej Żyhałkowicz, który za utwór „S druźjami” otrzymał łącznie 137 punktów.

Kraje uczestniczące

Finał

Tabela punktacyjna finału

Przypisy 

Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2007
Kultura w Rotterdamie
2007 w Holandii
2007 w muzyce